Нантийи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Отре-ле-Гре. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70376.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 290 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км северо-западнее Безансона, в 55 км к западу от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река Суфруад ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 525 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 354 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 253 были экономически активными, 101 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 72,0 %). Из 253 активных жителей работали 238 человек (128 мужчин и 110 женщин), безработных было 15 (3 мужчины и 12 женщин). Среди 101 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 38 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона